(9882) Сто́ллман () — небольшой тёмный астероид главного пояса, который был открыт 28 сентября 1994 года в рамках проекта университета Аризоны по изучению комет и астероидов Spacewatch в обсерватории Китт-Пик и назван в честь Ричарда Столлмана, основателя Проекта GNU, на результатах работы которого основана операционная система GNU/Linux, используемая, в частности, для некоторых исследований малых планет.

См. также 
 Список астероидов (9801—9900)
 Классификации малых планет
 (9965) GNU
 (9885) Линукс
 (9793) Торвальдс

Примечания

Ссылки 
 
 

Spacewatch